Menth ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Menth (1939–2021), Schweizer Physiker und Verwaltungsratspräsident der Schweizer Post
 Eduard Menth (1885–1966), deutscher Politiker (DVP), MdL Baden
 Jupp Menth (* 1946), deutscher Büttenredner
 Otto Menth (1924–1979), deutscher Landwirt und Politiker (CSU), MdB

Siehe auch:
 Mend
 Ment
 Mendt